Emir Sahiti – calciatore albanese
 Muharrem Sahiti – allenatore di calcio ed ex calciatore kosovaro
 Suad Sahiti – calciatore kosovaro con cittadinanza serba